

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Nowe Kolonie – część wsi Piskrzyn w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Baćkowice
 Nowe Kolonie – część wsi Gierczyce w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Wojciechowice